Retroflessione uterina – in anatomia, posizione anomala dell'utero
Retroflessione – in linguistica, rovesciamento della punta della lingua per la produzione di consonanti dette "retroflesse"